Stati Uniti d'America
Crowder – città della Contea di Quitman, Mississippi
Crowder – città della Contea di Pittsburg, Oklahoma